Aituto steht für:

 Aituto, ein osttimoresischer Suco im Verwaltungsamt Maubisse, Gemeinde Ainaro
 Aituto (Aldeia), eine osttimoresische Aldeia im Suco Mulo, Verwaltungsamt Hatu-Builico, Gemeinde Ainaro
 Aituto (Ort), ein osttimoresischer Ort in der gleichnamigen Aldeia, Suco Mulo, Verwaltungsamt Hatu-Builico, Gemeinde Ainaro
 Aituto (Wasserfall), ein osttimoresischer Wasserfall an der Grenze zwischen der Aldeia und dem Suco Aituto, Suco Mulo, Verwaltungsamt Hatu-Builico, Gemeinde Ainaro